Список национальных парков Алжира:

Первые природные территории с особым природоохранным статусом появились в Алжире по указу генерал-губернатора от 17 февраля 1921 по предложению Лесной службы. Самым первым и самым крупным национальным парком, утвержденным в период независимости является Тассилин-Адджер. Часть этого парка с 1982 года объявлен ЮНЕСКО всемирным наследием. Максимальное число парков появилось в 1980-е годы. На сегодняшний день на территории Алжира насчитывается одиннадцать национальных парков, они занимают площадь 118736,37 км², что составляет около 5 % территории страны.

Карта

Национальные парки

Примечания 

 
Алжир, национальные парки
Национальные парки